La Cànon EOS 70D és una càmera digital rèflex de gama mitja que és una evolució de la Cànon EOS 60D, llençades al marcat amb tres anys de diferencia. La 70D pot captar tant fotografia com vídeo en Full-HD. Pertany a la companyia de Cànon Inc., amb seda a Tokio, Japó. Cànon és una empresa pionera i innovadora que actualment es dedica a fabricar i desenvolupar copiadores, impressores, càmeres, productes òptics ... Aquesta marca és coneguda arreu del món, i sobretot en fotografia és molt reconeguda i admirada.

Aquesta càmera en concret compte amb una sèrie de dispars a 7 fps, un sistema AF de 19 punts avançats i l'exclusiva tecnologia Dual Pixel CMOS AF Cànon.

Descripció general 
 Té un sensor CNOS APS-C de 20’2 megapíxels i un processador DIGIC 5+.
 Té un sistema AF de 19 punts d'enfocament tipus creu i dispars en sèrie a 7fps a alta resolució.
 Grava amb Full-HD amb enfocament automàtic ràpid, suau i precís. La EOS 70D va ser la primera càmera en contenir la tecnologia Dual Pixel CMOS AF de Cànon, amb la que pot oferir una capacitat d'enfocament automàtic més ràpid i suau al gravar vídeos. Això ho fa tenint dos fotodíodes en cada píxel que es poden llegir de manera independent durant l'enfocament automàtic, però es llegeixen junts per captar la imatge. A més també grava amb so estèreo, control manual total i una velocitat de frames que es pot seleccionar.
 La càmera té l'opció de controlar el disparador de manera remota amb Wi-Fi. Pots disparar des d'un mac, una tableta o un smartphone. A més també pots revisar les fotografies que as fet des de l'ordinador o el mòbil.

 L'ISO té una sensibilitat de 12.800 que es pot ampliar fins a 25.600, el que permet fer fotografies amb un nivell molt baix d'il·luminació.
 Té una pantalla tàctil amb angle variable, el que permet fer fotografies des d'angles molt diversos. La pantalla té un format 3:2 amb 1.040.000 píxels per poder reproduir en alta resolució. A més té un visó intel·ligent que et dona un 98% de cobertura, una visió més relaxada amb una distància de l'ull de 22mm.
 La càmera inclou una amplia varietat de filtres creatius com la càmera joguet o l'efecte miniatura.

Millores amb la Canon EOS 60D 
La Cànon 70D ha inclòs l'enfocament automàtic amb la detecció de fase al gravar vídeos i al fer fotografies. A més és més resistent a la pols i a l'aigua. L'espai que ocupa és un 45.05% més reduït i té un visó electrònic. A més, tariga una mica menys en iniciar-se.

La nova Cànon té més megapíxels i un sensor més grans. Té 10 punts més d'enfocament i fa les fotografies un 32.08% més ràpid. Té el doble de sensibilitat màxima a la llum i una mica més de qualitat en la gravació de vídeo. A més les imatges tenen el doble de qualitat.

Referències 

Càmeres digitals Canon